Морея може да се отнася за:

 средновековното име на полуостров Пелопонес
 Деспотство Морея (1204 – 1460)
 Княжество Морея (1205 – 1432)
 Кралство Морея (1688/1700 – 1715)
 Морейски еялет, еялет на Османската империя (1661 – 1686), (1715 – 1821)